USS Noa ha sido el nombre utilizado por dos buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos:

 , fue un destructor, asignado en 1921, convertido en transporte y hundido en un accidente en 1944.
 , fue un destructor asignado en 1946, dado de baja en 1975 y transferido a España, donde sirvió con el nombre Blas de Lezo (D-65) hasta 1991.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos